Чемпионат Люксембурга по футболу 1974/1975 — 61-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1974/1975
Люксембург
Люксембург
1974 год в Люксембурге
1975 год в Люксембурге